Kim Christian Beazley, Australisch hoogleraar en politicus, zoon van
Kim Edward Beazley (1917 – 2007) Australisch politicus